Privatradio eller CB-radio (CB er forkortelse for Citizens Band; medborgernes bånd) er frie frekvensbånd, med radiofrekvenser, som ikke kræver nogen form for tilladelser at anvende.

I Danmark haves i:
kortbølgebåndet:
27 MHz-båndet; også kaldet 11 meter-båndet - har kunnet anvendes i Danmark siden 1965.
UHF-båndet:
Analog PMR, PMR 446; UHF-kanaler. PMR står for Private Mobile Radio og har kunnet bruges uden tilladelse i Danmark siden 1999.
Digital PMR, DMR 446 eller DPMR 446; UHF-kanaler. DMR og DPMR står for hhv Digital Mobile Radio og Digital Private Mobile Radio. Digital PMR har kunnet bruges uden tilladelse i Danmark siden 2006.

Tidligere (før 2001) skulle CB-radioer typegodkendes hos den Danske telemyndighed.

27 MHz-båndet
På 27 MHz-båndet må man fra 2012 sende med 4 watt med fasemodulation (PM), 4 watt RMS med dobbeltsidebåndsmodulation (DSB) - og 12 watt PEP enkeltsidebåndsmodulation (SSB).

Standard radiokanalnummerering er harmoniseret via FCC (USA) og CEPT (Europa), men er forskellige for kanalerne 23: 27,235 MHz, 24: 27,245 MHz, 25: 27,255 MHz.

Mellemkanaler 
Når man ser på FCC/CEPT-kanallisten, er der nogle kanaler som hoppes over. Disse mellemkanaler er reserveret til andre anvendelser såsom radiofjernstyring, babyalarmer eller trådløst tastatur. Der er en uofficiel praksis med at navngive disse kanaler ved deres forrige CB-kanal efterfulgt af "A". Kanal 11A bliver anvendt til Eurobaliser.

Se også 
QSL-kort
Amatørradio

Kilder/referencer

Eksterne henvisninger 
 privatradio.dk
 dkscan.dk: Amatørradio og walkietalkie
 

Radiohobby
Trådløs kommunikation